Kolalto ima više značenja:
 Kolalto (Bolcano)
 Kolalto (Izernija)
 Kolalto (Rijeti)
 Kolalto (Sijena)
 Kolalto (Trevizo)
 Kolalto (Udine)